Beniamin

Miejscowości w Izraelu 
 Gewa Binjamin
 Jad Binjamin
 Samorząd Regionu Matte Binjamin

Osoby o imieniu Binjamin 
 Binjamin Arditi
 Binjamin Awni’el
 Binjamin Ben Eli’ezer
 Binjamin Blumberg
 Binjamin Elon
 Binjamin Halewi
 Binjamin Ganc
 Binjamin Minc
 Binjamin Netanjahu
 Binjamin Sason
 Binjamin Szachor
 Binjamin Tammuz
 Binjamin Temkin
 Ze’ew Binjamin Begin